Newhall ist der Name mehrerer Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Newhall (Iowa), im Benton County
 Newhall (Maine)
 Newhall (Missouri)
 Newhall (Santa Clarita)
 Newhall (West Virginia)

in England:
 Newhall (Essex)
 Newhall (Cheshire)
 Newhall (Derbyshire)

Newhall ist der Familienname von:
 Barbara Newhall Follett (1914– nach 1939), US-amerikanische Romanautorin
 Beaumont Newhall (1908–1993), US-amerikanischer Autor, Kunst- und Fotohistoriker, Fotograf und Kurator
 J. Lincoln Newhall (1870–1952), US-amerikanischer Politiker
 Nancy Newhall (1908–1974), amerikanischer Fotografiekritikerin und Herausgeberin